Kościół św. Marcina w Sierakowicach (ceglany)
 Kościół św. Marcina w Sierakowicach (drewniany)